Магула (пригород Спарты) () — район современного города Спарта в Лаконии, Греция. Это бывшая резиденция муниципалитета Мистра. Небольшая деревня, которая по мере роста городов была присоединена к Спарте. Также это аристократический центр древней Спарты.

Информация 
Назван был от слова «мага» (μάγος), которое описывает волшебное и красивое. Это богатый, шикарный район и престижное место. Район схож с Кифисией. В Магуле находится амфитеатр Сейнопулио, который является известным открытым театром, где происходили важные представления древних пьес. Сейнопулио был описан Маносом Хадзидакисом как самый красивый театр Греции после театра в Эпидавре. В Магуле также находится Школа философии «Плифон», основанная академиком Иоанниом Теодоракопулосом.

Литература 
 De Facto Population of Greece Population and Housing Census of March 18th, 2001. National Statistical Service of Greece. 2003

Примечания 
 Municipality of Mystras

Спарта